Hauptstraße 93 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Hauptstraße 93 in Becherbach, Pfalz, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Becherbach (Pfalz)
 Hauptstraße 93 (Bergheim)
 Hauptstraße 93 in Fischbach bei Idar-Oberstein, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Fischbach (bei Idar-Oberstein)
 Hauptstraße 93 in Bad Sulza, siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Sulza #Eckolstädt
 Hauptstraße 93 in Wuppertal, siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Cronenfeld